

Patronyme 

famille
 famille Lépine (ou L'Épine), famille d'organiers français active dans le Midi de la France au  ;

personnalités
 Alfred Lépine (1901-1955), joueur puis entraîneur de hockey sur glace québécois ;
 Alphonse-Télesphore Lépine (1855-1943), typographe, premier député ouvrier canadien et québécois ;
 Ambroise-Dydime Lépine (1840-1923), leader rebelle franco-manitobain ; 
 Anatoli Lepine (1907-1984), compositeur russe ; 
 Édouard de Lépine (1932-2020), historien et homme politique martiniquais ;
 Eddy De Lépine (né en 1984), athlète français ;
 Françoise Lépine (née en 1969), actrice française ;
 Guillaume Lépine (né en 1987), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jean Lépine (1876-1967), médecin français ;
 Jean Lépine (né en 1948), directeur de la photographie canadien ;
 Jean-Antoine Lépine (1720-1814), horloger français, inventeur du « calibre » qui porte son nom ;
 Joseph Lépine, auteur dramatique français ;
 Joseph François Antoine Lépine (1736-1797), général de brigade français ;
 Joseph Lépine, (1867-1943) artiste peintre, né à Bordeaux.
 Louis Lépine (1846-1933), préfet de police de la Seine à l'origine du concours Lépine ;
 Marc Lépine (1964-1989), meurtrier canadien ;
 Marie-Annick Lépine (née en 1978), multi-instrumentiste canadien du groupe québécois Les Cowboys Fringants ;
 Pierre Lépine (1901-1989), médecin et biologiste français ;
 Raphaël Lépine (1840-1919), physiologiste français ;
 Sébastien Lépine ( né en 1974), violoncelliste canadien ;
 Stanislas Lépine (1835-1892), peintre français.

Toponyme 

 Lépine, une commune française du Pas-de-Calais.

Autre 
 Concours Lépine, concours français qui rassemble et récompense des inventeurs

Patronyme français